Айсоим (устар. Ай-Соим) — название рек в Ханты-Мансийском АО России:

 Айсоим (приток Вортъёгана)
 Айсоим (приток Лыхна)
 Айсоим (приток Соима)
Айсоим (приток Торъёша)
Айсоим (приток Похры)
Айсоим (приток Унсоима)
Айсоим (приток Ламской)
Айсоим (приток Нялъёхъюгана)
Айсоим (приток Ай-Вельюгана)